Thomas Wolf peut désigner :

 Thomas Wolf, personnage de fiction du soap opera Verbotene Liebe ;
 Thomas Wolf (1953-), criminel allemand ;
 Thomas Wolf, skieur alpin suisse, champions du monde junior de slalom géant en 1987.

Voir aussi 

 Thom Wolf (1944-), professeur américain ;
 Tom Wolf (1948-), homme politique américain.